The Prize (roman), een roman uit 1962 van Irving Wallace.
The Prize (1963), een film uit 1963 gebaseerd op bovengenoemde roman
The Prize (2011), een Mexicaanse film uit 2011
The Prize (Alwyn Wall Band), een album van de Alwyn Wall Band